Evenor, pintor grec,
 Evenor, cirurgià grec